Cintamanik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cintamanik, Tegal, by, 
 Cintamanik, Garut, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar